Pierre Laigle (Auchel, 9 de setembro de 1970) é um ex-futebolista francês que atuava como meio-campista.

Carreira como jogador
Laigle iniciou sua carreira de jogador no RC Lens, em 1990. Até 1996, realizou 182 jogos e marcou 23 gols.

Contratado pela Sampdoria por 3,5 milhões de liras, o meia participou de noventa partidas, marcando nove gols. Deixou os blucerchiati em 1999, ano em que a equipe caiu para a Série B italiana. Voltaria à França no mesmo ano, onde defenderia Lyon (setenta jogos e cinco gols marcados entre 1999-2002) e Montpellier (2002-04, 40 jogos e um gol), encerrando sua trajetória em alto nível, mas sua carreira duraria até 2007, quando atuava pelo Saint-Priest, da quarta divisão francesa. Ao final da temporada, Laigle se despediu dos gramados aos 36 anos.

Seleção
Convocado pela primeira vez para a Seleção da França em 1996, Laigle disputou o Torneio da França, realizado em 1997 juntamente com Brasil, Inglaterra e Itália. Não marcou em nenhuma das três partidas dos Bleus na competição vencida pela Inglaterra - embora a França não tivesse vencido o Torneio, Pierre foi um dos destaques do elenco. 

Embora tivesse sido incluído na pré-lista de 28 jogadores da França para a Copa de 1998, Laigle acabou não sendo convocado por Aimé Jacquet. No total, foram oito partidas e um gol marcado pela seleção.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Naturais de Auchel